Rejon koropski – jednostka administracyjna wchodząca w skład obwodu czernihowskiego Ukrainy.

Rejon utworzony w 1923, ma powierzchnię 1312 km² i liczy około 32 tysięcy mieszkańców. Siedzibą władz rejonu jest Korop.

Na terenie rejonu znajdują się 2 osiedlowe rady i 25 silskich rad, obejmujących w sumie 62 wsie i 3 osady.

Miejscowości